Cour de Rome peut désigner deux voies à Paris :
La cour de Rome, passage couvert dans le  ;
La cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare dans le .

Pour le sens métaphorique de "cour du Vatican", voir dicastère.